L14 ou L-14 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Albion (L14), un  transport de chalands de débarquement de la Royal Navy ;
 HMS Beaufort (L14), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L14, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Lockheed L-14 Super Electra, un avion de des années 1930.

Médecine 
 Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Nikon Coolpix L14, un appareil photographique numérique de Nikon.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres